Nagysánc-oldali-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Nagysánc-oldali-barlang, miskolci barlang.
 Nagysánc-oldali-barlang, a Tatár-árki-barlang másik neve.

Hasonló névváltozat:

 Nagysáncoldali-barlang, a Tatár-árki-barlang másik neve.